Danílovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Danílovka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Danílovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia